Een gemeente in Slowakije
 Olešná (Slowakije), gemeente in okres Čadca
 Een gemeente in Tsjechië
 Olešná (okres Beroun), gemeente in okres Beroun
 Olešná (okres Havlíčkův Brod), gemeente in okres Havlíčkův Brod
 Olešná (okres Pelhřimov), gemeente in okres Pelhřimov
 Olešná (okres Písek), gemeente in okres Písek
 Olešná (okres Rakovník), gemeente in okres Rakovník